Nádražím může být myšlena:
 Železniční stanice
 Autobusové nádraží

Součástí obce Střítež v okrese Český Krumlov je osada Kaplice-nádraží.

Nádraží v kultuře
 Nádraží (seriál) – český televizní seriál z roku 2017
 Nádraží Perdido – kniha Chiny Miévillea
 Nádraží pro dva – film Eldara A. Rjazanova z roku 1982

Související články 
 Hlavní nádraží

Externí odkazy